Xiao kan som auktorsförkortning betyda:

 Hui-Lin Xiao
 Yun-Li Xiao

Robotskapade auktorsförkortningar